
Termin -{ADO}- ima više značenja.
 Adenozin, nukleozid
 Ado Ekiti, grad u Nigeriji